Frumușica poate avea următoarele semnificații:

 Frumușica, film din 1990 cu Julia Roberts și Richard Gere
 Localități din Republica Moldova:
 Frumușica - localitate-centru de comuna din raionul Florești
 Frumușica - sat din componența comuna Băcioi din municipiul Chișinău
 Frumușica - sat din componența comunei Cazangic din raionul Leova
 Frumușica - sat din componența comunei Călugăr din raionul Fălești
 Frumușica - sat din componența comunei Chioselia Mare din raionul Cahul
 Localități din Republica Moldova în numele cărora apare cuvântul Frumușica:
 Frumușica Nouă - sat din componența comunei Frumușica din raionul Florești
 Cartiere din Republica Moldova:
 Frumușica, Chișinău
 Localități din România:
 Frumușica - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Frumușica - localitate din județul Iași
 Localități din Ucraina în numele cărora apare cuvântul Frumușica:
 Frumușica-Nouă (latitudine 46.2667, longitudine 29.4167), fost sat din componența raionului Sărata din regiunea administrativă Odesa, în regiunea istorică Bugeac; populația acestui sat, deportată în 1946, a putut reveni parțial în anul 2006
 Frumușica-Veche, sat din componența raionului Sărata din regiunea administrativă Odesa, în regiunea istorică Bugeac
 Râul Frumușica
 Pădurea Frumușica
Frumușica (film)

Vezi și 
 Frumoasa (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova